Fernando III de Castela  — rei de Leão e Castela
 Fernando II de Aragão  — rei de Aragão, Sicília, Nápoles e consorte de Castela. Também chamado Fernando III de Nápoles
 Fernando III do Sacro Império Romano-Germânico  — imperador do Sacro Império Romano-Germânico
 Fernando I das Duas Sicílias  — rei de Nápoles e Sicília e então das Duas Sicílias. Também chamado Fernando III da Sicília
 Ferrante III Gonzaga  — duque de Guastalla. Também chamado Fernando III de Guastalla
 Fernando III da Toscana (r. 1791-1799 e 1814-1824) — grão-duque da Toscana
 Fernando de Médici, Grão-príncipe da Toscana — herdeiro ao trono da Toscana. Também chamado Fernando III de Médici

Ver também
  Fernando I
  Fernando II
  Fernando IV
  Fernando V

Desambiguações de antropônimos